Plaats in Indonesië
 Danaraja (Banyumas), is een plaats in het regentschap Banyumas van de provincie Midden-Java 
 Danaraja (Margasari), is een plaats in het regentschap Tegal van de provincie Midden-Java
 Danaraja (Purwanegara), is een plaats in het regentschap Banjarnegara van de provincie Midden-Java